Маркиза:

 Маркиза (, , ) — супруга или дочь дворянина, носящего титул маркиз, средний между графом и герцогом.

Архитектура
 Маркиза () — архитектурный лёгкий элемент фасада здания, крытый железом или стеклом. Также этим словом обозначается матерчатый навес над окнами.

Ювелирное дело
 Маркиза — перстень с камнями, вделанными в овальную оправу.
 Маркиза — форма огранки алмаза.

Искусство
 «Маркиза» — французский художественный фильм режиссёра Веры Бельмон (1997).
 «Маркиза» — советская и российская хард-рок-группа.
 «Маркиза» — литературная телеигра на саратовском телевидении.